Куприяново — название населённых пунктов:

Россия 
 Куприяново — село в Михайловском районе Амурской области.
 Куприяново — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Куприяново — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Куприяново — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Куприяново — деревня в Дзержинском районе Калужской области.
 Куприяново — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Куприяново — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Куприяново — деревня в Сернурском районе Марий Эл.
 Куприяново — деревня в Руднянском районе Смоленской области.
 Куприяново — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.
 Куприяново (полигон) — полигон в Архангельской области, для падения ступеней твердотопливных ракет, запускаемых с космодрома «Плесецк»

См. также 
 Куприянов